Lars Larsson, född 1975, bor i Åre och arbetade som chefredaktör på tidningen Paddling till och med 2010. Under åren 1999–2008 var han medlem i svenska landslaget för freestyleformen av forspaddling. Han har bland annat vunnit Himalayan Whitewater Challenge i Nepal år 2005. 

Larsson har en magisterexamen i psykologi samt en ofullbordad civilingenjörsutbildning i datateknik.

Externa länkar 
 www.paddlaren.se
 Tidningen Paddling

Födda 1975
Svenska chefredaktörer
Män
Levande personer